Säsongen 2013 är Malmö FF:s 104:e säsong, deras 78:e i Allsvenskan och deras 13:e raka säsong i ligan. De tävlade i Allsvenskan, Svenska cupen och UEFA Europa League. Säsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i mars och därefter ligaspelet som startade i april och kommer fortsätta fram tills i november. En ny kapten tillkännagavs sedan den tidigare kaptenen Ulrich Vinzents lämnat truppen liksom den tidigare vicekaptenen samt före detta kaptenen Daniel Andersson meddelat sin avgång från professionell fotboll i november 2012. Tredjekaptenen Jiloan Hamad tog över kaptensbindeln.

Viktiga händelser
 25 oktober 2012: Anfallaren Petter Thelin värvas från Kramfors-Alliansen och skriver på ett 3-årskontrakt.
 1 november 2012: Försvararen Ulrich Vinzents lämnar klubben på fri transfer.
 5 november 2012: Mittfältaren Wílton Figueiredo lämnar klubben på fri transfer.
 7 november 2012: Anfallaren Daniel Larsson lämnar klubben, går till Real Valladolid.
 13 november 2012: Målvakten Zlatan Azinović lämnar klubben på fri transfer.
 16 november 2012: Försvararen Daniel Andersson slutar som professionell fotbollsspelare.
 23 november 2012: Målvakten Sixten Mohlin, mittfältaren Pawel Cibicki och försvararna Alexander Blomqvist och Pa Konate flyttas alla upp i A-laget med ungdomskontrakt.
 30 november 2012: Mittfältaren Petar Petrovic flyttas upp i A-laget med ett ungdomskontrakt.
 3 december 2012: Mittfältaren Markus Halsti skriver på ett nytt 2-årskontrakt, ett kontrakt fram till slutet av säsongen 2014.
 10 december 2012: Mittfältaren Emil Forsberg värvas från GIF Sundsvall och skriver på ett 4-årskontrakt.
 12 december 2012: Försvararen Erik Johansson värvas från Gais och skriver på ett 4-årskontrakt.
 19 december 2012: Anfallaren Alexander Nilsson och försvararen Tobias Malm lånas ut till Landskrona BoIS resten av säsongen.
 20 december 2012: Anfallaren Benjamin Fadi värvas från Heart of Lions och skriver på ett 4-årskontrakt.
 14 januari 2013: Försvararen Jasmin Sudić lånas ut till Mjällby AIF resten av säsongen.
 21 januari 2013: Anfallaren Magnus Eriksson värvas från Gent och skriver på ett 4-årskontrakt.
 22 februari 2013: Försvararen Filip Stenström lånas ut till Ängelholms FF resten av säsongen.
 28 mars 2013: Mittfältaren Simon Kroon skriver på ett nytt 3-årskontrakt, sitt första med A-laget, ett kontrakt fram till slutet av säsongen 2015.
 29 mars 2013: Mittfältaren Amin Nazari lånas ut till Assyriska FF resten av säsongen. Samtidigt skriver han på ett nytt 3-årskontrakt, ett kontrakt fram till slutet av säsongen 2015.
 2 april 2013: Anfallaren Petter Thelin lånas ut till IF Limhamn Bunkeflo resten av säsongen.

Spelare

Truppinformation

Matcher

Träningsmatcher

Allsvenskan

Svenska Supercupen

UEFA Europa League

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Referenser 

Fotboll i Sverige 2013
2013
Fotbollssäsongen 2013 i Sverige efter lag